Cette page liste les représentants du canton de Neuchâtel au Conseil national depuis la création de l'État fédéral en 1848.

Abréviations des partis 
 PLR : Parti libéral-radical
 PLS : Parti libéral suisse
 POP : Parti ouvrier et populaire
 PPN : Parti progressiste national
 PRD : Parti radical-démocratique
 PSS : Parti socialiste suisse
 UDC : Union démocratique du centre
 PES : Les Verts

Autres tendances et mouvements politiques :
 CL : Centre libéral
 GL : Gauche libérale

Liste

Notes

Sources 

 

Neuchâtel
Conseillers nationaux